stopień swobody (fizyka)
 liczba stopni swobody (statystyka)